

Localidades

Trappe (Maryland)
Trappe (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos